Indonesië
 Sosor Gadong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Sosor Gadong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra